Antoine Bachelin dit Bachelin-Deflorenne (1835-19..?), libraire-éditeur et bibliophile français ;
 Auguste Bachelin (1830-1890), peintre, illustrateur, critique d'art, historien et romancier suisse ;
 Christian Bachelin (1933-2014), poète et écrivain français ;
 Henri Bachelin (1879-1941), écrivain français ;
 Léon Bachelin (1867-1929), architecte français, cousin du précédent.